Sergei Leonidovich Sokolov (; 1 de julho de 1911 - 31 de agosto de 2012) foi um militar soviético. Foi condecorado marechal em 1978, participando da invasão do Afeganistão. Ele também foi condecorado como herói da União Soviética em 1980 e serviu como Ministro da defesa do país entre 1984 e 1987, quando foi despedido pelo primeiro-ministro Gorbatchev.

Nascidos em 1911
Mortos em 2012
Marechais da União Soviética
Heróis da União Soviética
Militares da Rússia
Ministros da Defesa
Naturais de Eupatória
Centenários da Rússia